Nazzaro bezeichnet:
 einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller, siehe Automobili Nazzaro

Nazzaro ist der Familienname folgender Personen:
 Biagio Nazzaro (1890–1922), italienischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Felice Nazzaro (1881–1940), italienischer Automobilrennfahrer 
 Gianni Nazzaro (* 1948), italienischer Sänger
 Giuseppe Nazzaro OFM (1937–2015), Apostolischer Vikar von Aleppo
 Tarcisio Giovanni Nazzaro OSB (1933–2018), Abt von Montevergine

Siehe auch:
 Nazzari